Die 1. Liga 1971/72 war die 38. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 7. August 1971 und endete am 28. Juni 1972.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1971/72 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1971
Fußballsaison 1971/72